ima više značenja.

 Pi (slovo)
 Alfa 1-antitripsin, proteazni inhibitor
 Proteazni inhibitor, klasa lekova